Натуральне число 114
 114 рік до нашої ери
 114 рік нашої ери